Draško Prodanović – allenatore di pallacanestro bosniaco
 Ilija Prodanović – ex calciatore bosniaco
 Vasilije Prodanović – calciatore serbo